La prova de 10 metres plataforma femení es va celebrar entre el 29 i el 30 de juliol de 2015 a Kazan, Rússia.

Resultats 
La preliminar es va celebrar el dia 29 a les 10:00 i la semifinal a les 15:00. La final es va disputar el dia 30 a les 19:30.
 Semifinalistes
 Finalistes

Referències 

Salts al Campionat del Món de natació 2015